

Storia 
 Boiardi – membri dell'aristocrazia feudale in Russia, Romania, Bulgaria e Ucraina
 Boiardi di Valacchia e Moldavia – aristocrazia dei due principati danubiani di Valacchia e Moldavia
 Boiardi – famiglia italiana

Persone 
 Carlo Boiardi – vescovo cattolico italiano
 Ettore Boiardi – imprenditore italiano
 Franco Boiardi – politico italiano
 Gian Luigi Boiardi – politico italiano

Pagine correlate
Boiardo